Onderdistrict in Indonesië
 Sambi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Sambi (Sambi), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Sambi (Sambirejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Sambi (Ringinrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java